Els cadinols són un grup de sesquiterpens-alcohols bicíclics, els més rellevants dels quals són l'α-cadinol, el δ-cadinol (també anomenat torreyol, sesquigoyol, pilgerol, cedrelanol, lambertol i albicaulol) i el Γ-cadinol. La seva fórmula química és C15H26O, i són compostos orgànics volàtils presents en els olis essencials de diverses plantes. En condicions estàndard, els cadinols tenen forma de cristalls blancs.

Ocurrència en plantes 
Els tres cadinols esmentats es troben a la milfulles i en diverses espècies del gènere hypericum. A part d'això, l’α-cadinol també s'ha trobat en el ginebre, la farigola reptant o el Jasminum sambac (un gessamí asiàtic), el δ-cadinol el trobem en el gira-sol o plantes del gènere Mirabilis i el Γ-cadinol en la farigola reptant i en diverses espècies del gènere Ocotea. Com la majoria de terpens, els cadinols juguen papers comportamentals en els insectes. A tall d'exemple, un estudi va comporovar que el Γ-cadinol era detectat per les antenes dels blatodeus, que esdevenien molt actives en ser exposades a aquest compost.

Usos 
Els cadinols tenen una olor "herbal" i són utilitzats en perfumeria. L'α-cadinol té propietats anti-fúngiques contra un ampli espectre de fongs patògens de les plantes, i s'ha suggerit el seu ús per al control de plagues. També té propietats hepatoprotectives i ha estat proposat com a possible remei per la tuberculosi farmacorresistent. El (+)-Γ-cadinol és un relaxant muscular del múscul llis i ha mostrat propietats com a antagonista del calci en experiments amb rates.

Vegeu també 
 Cadinè

Referències 

Sesquiterpens
Alcohols